Вознесенський Андрій Андрійович — російський поет
 Вознесенський Олександр Сергійович — український та російський кінодраматург, критик, теоретик кіно

Вознесенський — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Вознесенський — хутір, Зілаїрський район, Башкортостан
 Вознесенський — селище, Мамонтовський район, Алтайський край
 Вознесенський — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Вознесенський — присілок, Нурімановський район, Башкортостан
 Вознесенський — селище, Тюменцевський район, Алтайський край

Інше
 3723 Вознесенський (3723 Voznesenskij) — астероїд головного поясу